Давидово може да се односи на:

 Давидово (Ђевђелија), насељено место у општини Ђевђелија, Северна Македонија
 Давидово (Трговиште), насељено место у општини Трговиште, Бугарска